Анри Леконт је освојио турнир. У финалу је победио Андреја Медведева резултатом 6-2, 6-3.

Носиоци 

  Андреј Медведев (финалиста)
  Петр Корда (полуфинале)
  Мајкл Ченг (прво коло)
  Андре Агаси (прво коло)

<li>  Александар Волков (прво коло)
<li>  Бред Гилберт (друго коло)
<li>  Маркос Ондруска (друго коло)
<li>  Марк-Кевин Гелнер (друго коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Халеа – појединачно
Тенис 1993.